Слободяню́к — поширене українське прізвище, походить від слова слобода.

 Слободянюк Андрій Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Борис Гаврилович — український письменник.
 Слободянюк Володимир Йосипович — колишній народний депутат України.
 Слободянюк Дмитро Павлович — керівник Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Слободянюк Іван Лук'янович — гвардії старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Слободянюк Ігор Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Маркіян Сергійович — голова Вінницького обласного виконкому в 1956—1966 роках.
 Слободянюк Микола Дмитрович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Михайло Васильович — полковник у відставці, завідувач музею історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, куратор секції військової емблематики та уніформології Українського геральдичного товариства.
 Слободянюк Олександр Валентинович (1947—2017) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Слободянюк Олександр Васильович — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Павло Михайлович (* 1959) — кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Слободянюк Павло Панасович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Слободянюк Петро Якович — заслужений працівник культури України (1995).
 Слободянюк Роман Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Роман Олександрович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк Руслан Миколайович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободянюк-Подолян Степан Іванович — український живописець.

Див. також 
 Слободанюк Олександр Вікторович (1972—2020) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища